David Howard (1896-1941) – regista statunitense
 David Howard (n. 1961) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo linebacker
 David Howard (n. 1987) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo defensive tackle